Elcho ist der Name von:

 Rudolf Elcho (1839–1923), deutscher Schriftsteller, Schauspieler und Theaterkritiker
 Lord Elcho, Titel des Earl of March und Earl of Wemyss

Elcho bezeichnet:

 Elcho Castle, schottische Burgruine
 Elcho Island, australische Insel
 Elcho (Wisconsin), Ort im Langlade County, Wisconsin, USA